Жак Бонсержан () — станция линии 5 Парижского метрополитена, расположенная в X округе Парижа. Рядом со станцией располагается администрация X округа.

История 
 Станция открылась 17 декабря 1906 года в составе пускового участка Ке-де-ля-Рапе — Жак Бонсержан и являлась конечной на линии до 15 ноября 1907 года, когда линия была продлена до станции Гар дю Нор. До 10 февраля 1946 года станция называлась "Ланкри" (). Переименование связано с памятью о Жаке Бонсержане, французском инженере, члене общества «Арз-э-Метье», который стал одним из первых парижан, казнённых нацистами, и с переименованием в честь Бонсержана площади, под которой расположена станция.
 Станция является одной из тех, что были переименованы в честь известных людей, погибших во Франции в годы Второй Мировой войны (другие станции — Колонель Фабьен, Шарль Мишель, Ги Моке и Маркс Дормуа).

Пассажиропоток 

В таблице ниже приведена информация о пассажиропотоке по входу, взятая из официальных отчетов RATP.

Примечания

Источники 
 Roland, Gérard (2003). Stations de métro. D’Abbesses à Wagram. Éditions Bonneton.

Станции Парижского метрополитена
Станции метрополитена X округа Парижа
Станции метрополитена, построенные в 1906 году